Mjøndalen IF Fotball is een Noorse voetbalclub uit de stad Mjøndalen in de gemeente Drammen in de provincie Viken. Het is de voetbalafdeling van omnisportvereniging Mjøndalen IF. De club werd in 1910 opgericht en speelde achttien seizoenen in de hoogste klasse. De traditionele kleuren van de vereniging zijn bruin-wit.

Geschiedenis
In 2008 promoveerde de club naar de 1. divisjon (tweede klasse) onder leiding van coach Vegard Hansen. In 2014 eindigden de bruin-witten als derde, waarin het in de play-off-finale het grote SK Brann over twee wedstrijden versloeg (1-1 en 3-0), waardoor het promoveerde naar de Eliteserien. Hoewel na een seizoen het avontuur al voorbij was, promoveerde het in 2018 opnieuw naar de elite. Na drie seizoenen volgde directe degradatie.

Eindklasseringen 

|}

De Noorse divisjons hebben in de loop der jaren diverse namen gekend, zie: Eliteserien#Geschiedenis, 1. divisjon#Naamsveranderingen, 2. Divisjon.

Erelijst 
Beker van Noorwegen
Winnaar : 1933, 1934, 1937
Finalist : 1924, 1931, 1936, 1938, 1968

Mjøndalen in Europa
 #Q = #kwalificatieronde, #R = #ronde, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Mjøndalen IF

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Noorwegen
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers 
De navolgende Europese voetballers kwamen als speler van Mjøndalen IF uit voor een vertegenwoordigend A-elftal. Tot op heden is Einar Andersen degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van Mjøndalen IF in totaal dertien keer uit voor het Noorse nationale elftal (1927-1932).

Externe link
 Officiële website

Drammen
Noorse voetbalclub
Sport in Viken